Freeport kan syfta på:

 Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.
 Freeport (köpcentrum), heter numera Hede Fashion Outlet

Geografi

Bahamas 

 City of Freeport District, distrikt, 
 Freeport, Bahamas, distriktshuvudort, City of Freeport District,

Kanada 

 Freeport, Nova Scotia, ort,

USA 

 Freeport, Florida, Walton County, 
 Freeport, Texas, Brazoria County, 
 Freeport, Illinois, countyhuvudort, Stephenson County, 
 Freeport, Maine, Cumberland County, 
 Freeport, Michigan, Barry County, 
 Freeport, Minnesota, ort, Stearns County, 
 Freeport, New York, Nassau County, 
 Freeport, Ohio, ort, Harrison County, 
 Freeport, Pennsylvania, ort, Armstrong County, 
 Freeport, Kansas